Sezóna 1991/1992 byla 17. sezonou Švédské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Malmö IF. Poslední dva týmy první fáze hrály baráž o udržení proti nejlepším celkům druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Play off

Čtvrtfinále 
Týmy z prvních čtyř pozic si svého soupeře pro čtvrtfinále mohly vybrat. Jako první volil vítěz základní části a na výběr byly týmy z 5. - 8. pozice.

 Färjestads BK - HV 71 Jönköping 2:1 (4:3, 1:2, 6:4)
 Malmö IF - AIK Solna 2:1 (2:4, 5:2, 7:3)
 Brynäs IF - Västra Frölunda 2:1 (5:4 P, 3:4 P, 6:4)
 Luleå HF - Djurgårdens IF 0:2 (2:3, 1:5)

Semifinále 
 Färjestads BK - Djurgårdens IF 1:2 (6:1, 2:5, 3:4 P)
 Malmö IF - Brynäs IF 2:0 (3:2, 5:0)

Finále 
 Malmö IF - Djurgårdens IF 3:2 (2:1 P, 1:2 P, 5:4 P, 2:3, 4:2)

Lední hokej v roce 1991
Lední hokej v roce 1992
1991/1992
Sport ve Švédsku v roce 1991
Sport ve Švédsku v roce 1992